Natan ha-Babli (Natan der Babylonier) ist der Name folgender Personen:

* Natan ha-Babli (Tannait), jüdischer Gelehrter
 Natan ha-Babli (Geschichtsschreiber), jüdischer Geschichtsschreiber